Мохна́чка () — село в Попельнянском районе Житомирской области Украины. Входит в состав Белковского сельского совета.

География 
Село Мохначка находится на юго-востоке Житомирской области, восточнее села Белки. В 2 км севернее села протекает река Ирпень.

История 
Село известно с 1540 года. В ХІХ веке село Мохначка было в составе Лучинской волости Сквирского уезда Киевской губернии. В селе была Троицкая церковь.

Население 
Численность населения села — 547 человек (2001).

Транспорт 
Транспортное сообщение: дизель-поезд Житомир — Фастов (Киевская область), ближайшие станции: Волица, Ставище.

Известные уроженцы 
В селе родился советский поэт, писатель, фронтовой корреспондент М. А. Талалаевский.

Примечания

Ссылки 
 Мохначка на сайте Верховной Рады Украины
 [maps.vlasenko.net/?lon=29.63&lat=50.06 Село Мохначка на картах]
 Историческая информация о селе Мохначка

Населённые пункты Попельнянского района